Port lotniczy Aarhus

Zobacz też 
 Aar